Урвангийоки — река в России, протекает в Муезерском районе Карелии. Впадает в озеро Ровкульское, связанное с Большим Ровкульским. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро. Относится к речному бассейну реки Реки Карелии бассейна Балтийского моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000112102000009970.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Ровкульского
Реки Муезерского района